Insgesamt wurde der Col du Soulor im Rahmen der Tour de France 81-mal überquert.

Aufgrund der beiden Weltkriege fand die Tour de France in den Jahren von 1915 bis 1918 sowie 1940 bis 1946 nicht statt.

Da der Col du Soulor meist in Kombination mit dem höheren Col d’Aubisque (1709 m) befahren wird, wurde selten eine Bergwertung auf dem Pass abgenommen. Besonders die Westauffahrt stellt nur eine kurze Gegensteigung auf der Abfahrt des Col d’Aubisque dar. Die Ostauffahrt führt von Argelès-Gazost auf die Passhöhe, während die Nordauffahrt bei Arthez-d’Asson beginnt.

Überquerungen

Einzelnachweise 

Uberquerungen des Col du Soulor
!Uberquerungen des Col du Soulor im Rahmen der Tour de France
!Uberquerungen des Col du Soulor im Rahmen der Tour de France
!Uberquerungen des Col du Soulor im Rahmen der Tour de France